Gusdanaspes Adur (; ; ) foi um oficial sassânida do , ativo no reinado do xá   como secretário financeiro (junde alcaraje). Com a morte do rei em 420, participa na complô da nobreza que impediu que seus filhos o sucedessem e Cosroes, o Usurpador  foi nomeado. Depois é citado secretário de  .

Bibliografia 

 

Dabires
Oficiais de Isdigerdes I
Persas do século V
Oficiais de Vararanes V